До́налд Рой Пе́ттит (; 20 апреля 1955 года, , Орегон, США) — американский инженер-химик и астронавт НАСА. Совершил три космических полёта (2002, 2008 и 2011—2012 гг.) общей продолжительностью 369 суток 16 часов 41 минуту. Совершил 2 выхода в открытый космос общей суммарной продолжительностью 13 часов 17 минут. 271-й астронавт США, 429-й космонавт мира.

Биография 
Родился 20 апреля 1955 года в городе Силвертон (Silverton) (штат Орегон).
 1973 — окончил среднюю школу (Silverton Union High School) в городе Силвертон
 1978 — бакалавр наук (химическое машиностроение) в .
 1983 — доктор наук (химическое машиностроение) в Университете Аризоны.
 1984 — научный сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико. Изучал динамику жидкостей и материалов в условиях невесомости, физику взрыва, проводил спектроскопические исследования.
 1 мая 1996 года — отобран в качестве кандидата в астронавты 16-го набора НАСА.
 ноябрь 2006 — январь 2007 — провёл 6 месяцев в Антарктиде в составе экспедиции по поиску и изучению метеоритов ANtarctic Search for METeorites (ANSMET).

Полёты в космос

Первый полёт 
Первый полёт в космос проходил в 2002—2003 годах и имел общую продолжительность 161 день 1 час 14 минут 38 секунд.
 24 ноября 2002 года стартовал в космос на шаттле Индевор STS-113 в качестве специалиста полета-5.
 25 ноября 2002 прибыл на международную космическую станцию, где пробыл до 4 мая 2003 года в составе шестой экспедиции.
 15 января 2003 — первый выход в космос продолжительностью 6 часов 51 минута.
 8 апреля 2003 — второй выход в космос продолжительностью 6 часов 26 минут.
 4 мая 2003 года на транспортном корабле «Союз ТМА-1» совершил посадку на землю в качестве бортинженера-2 (баллистический спуск).

Второй полёт 
Второй полёт в космос проходил в 2008 году и имел общую продолжительность 15 суток 20 часов 29 минут 27 секунд.
 15 ноября 2008 года в 00:55:38,996 UTC стартовал в космос на шаттле «Индевор» STS-126 в качестве специалиста полета.
 16 ноября 2008 года в 22:01 UTC прибыл на международную космическую станцию, где пробыл до 28 ноября 2008 года. Главной миссией полёта было дооснащение МКС с использованием грузового модуля MPLP Leonardo, проведение.
 28 ноября 2008 года в 14:47 UTC шаттл Endeavour отстыковался от МКС и далее проходил двухсуточный автономный полет.
 30 ноября 2008 года была произведена посадка на посадочную полосу 4L (Runway 4L) базы ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Посадочной полосы задние колеса шаттла коснулись 30 ноября 2008 года в 21:25:06 UTC, переднее колесо — в 21:25:21 UTC. Полная остановка шаттла произошла в 21:26:03 UTC.

Третий полёт 
Третий полёт в космос проходил в 2011-2012 годах и имел продолжительность 192 суток, 18 часов и 58 минут.
 Старт на корабле Союз ТМА-03М.
 Экспедиции МКС-30 и МКС-30.
 Возвращение на Землю на корабле Союз ТМА-03М.

Общая продолжительность пребывания в космосе после третьего полёта составила 369 суток, 16 часов и 41 минуту.

Личная жизнь 
Семья: женат на Мишелль Р. Рачефф (Michelle R. Racheff). У них двое детей.

Увлечения: фотография, плавание. Радиолюбитель с позывным KD5MDT.

Награды 
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года, Россия) — за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Биография на сайте «Энциклопедия космонавтики» 
 Don Pettit’s Space Chronicles on Ice
 Подготовка к старту экипажа и ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-03М»  Видео телестудии Роскосмоса

Астронавты США
Выпускники Университета штата Орегон
Выпускники Аризонского университета